Ялина колюча (Pseudotsuga menziesii) — вид хвойних дерев родини соснових (Pinaceae).

Ботанічні пам'ятки природи 
 Ялина колюча — м. Чернівці
 Ялина колюча — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 30
 Ялина колюча — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 32
 Ялина колюча — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Голосківське шосе, 1
 Ялина колюча — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 9
 Ялина колюча — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Уральська, сквер «Гунські криниці»

Див. також 
 Ялина колюча (форма сиза) — Хмельницька область, Волочиський район, с. Бубнівка
 Ялина колюча (форма сиза) — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Л. Українки, 71
 Ялина колюча (форма сиза) — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Л. Українки, 83
 Ялина колюча (форма сиза) — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 26
 Ялина колюча (форма сиза) — Хмельницька область, вул. Шевченка, сквер «Молодіжний»
 Ялина колюча (форма колумбіка) — Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Гунська, 9б